Troica () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Troica – wieś w rejonie juchnowskim obwodu kałuskiego
 Troica – wieś w rejonie żukowskim obwodu kałuskiego
 Troica – wieś w rejonie biełochołunickim obwodu kirowskiego
 Troica – wieś w rejonie podosinowskim obwodu kirowskiego
 Troica – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Troica – wieś w obwodzie niżnonowogrodzkim

Strony ujednoznaczniające